Tichitt est une ville de Mauritanie.
 Tichit est un nom de famille porté par près de 700 familles en France.